Piesma är ett släkte av insekter. Piesma ingår i familjen mållskinnbaggar. 

Piesma är enda släktet i familjen mållskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mållskinnbaggar
Piesma